Ženská čtyřhra Volvo Car Open 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do deblové soutěže charlestonského tenisového turnaje hraného na zelené antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-slovinský pár Alla Kudrjavcevová a Katarina Srebotniková, jehož členky nestartovaly společně. Kudrjavcevová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Srebotnikové se stala Američanka Raquel Atawová, s níž ve čtvrtfinále skončila na raketách Chromačovové a Kuděrmetovové.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený německo-polský pár Anna-Lena Grönefeldová a Alicja Rosolská, který ve finále zdolal ruskou dvojici Irina Chromačovová a Veronika Kuděrmetovová po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. 33letá Grönefeldová vybojovala sedmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Rosolskou to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (semifinále)
  Raquel Atawová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Alicja Rosolská (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Charleston Open
WTA Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019